Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar női labdarúgó-válogatott hatodik hivatalos mérkőzése 1985. április 12-én Renensben volt Svájc ellen. A találkozó az 1987-es Európa-bajnokságra volt selejtező. A mérkőzés 2–1-re a magyar csapat nyerte.

Az összeállítások

A mérkőzés

Örökmérleg a mérkőzés után

Források 
 

A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései 1985-ben
1985 a labdarúgásban
A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései Svájc ellen